

Automobilismo
Boro –  costruttore britannico di Formula 1

Chimica
Boro – elemento chimico

Mitologia greca
Boro – abitante della Meonia e padre del guerriero Festo ucciso da Idomeneo
Boro – discendente di Pentilo, di Periclimeno e di Nestore
Boro – figlio di Periere e marito di Polidora la donna che dal dio Spercheo ebbe Menestio

Altro 

 Boro – soprannome del Middlesbrough Football Club

Note